Автостанція «Покровське» — головна автостанція районного центра Покровського району. Автостанція входить до ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Покровське — Дніпро
 Покровське — Запоріжжя
 Покровське — Павлоград
 Покровське — Межова
 Покровське — Чаплине
 Покровське — Просяна
 Покровське — Водяне (Покровська селищна громада)
 Покровське — Гаврилівка (Покровський район)
 Покровське — Добропасове (Покровський район)
 Покровське — Дрозди (Покровський район)
 Покровське — Запорізьке (Покровський район)
 Покровське — Маліївка (Покровський район)
 Покровське — Олексіївка (Покровський район)
 Покровське — Отрішки
 Покровське — Першотравневе (Покровський район)
 Покровське — Радісне (Покровський район)

Транзитні 
 Дніпро — Маріуполь
 Дніпро — Гуляйполе
 Дніпро — Великомихайлівка (Покровський район)
 Дніпро — Березове (Покровський район)
 Дніпро — Вишневе (Синельниківський район)
 Дніпро — Гаврилівка (Покровський район)
 Дніпро — Красна Поляна (Великоновосілківський район, Донецька область)
 Донецьк-Південний — Запоріжжя
 Донецьк-Південний — Херсон
 Кам'янське-1 — Маріуполь
 Павлоград — Бердянськ
 Тернівка — Бердянськ
 Тернівка — Приморськ
 Запоріжжя — Луганськ
 Запоріжжя — Рубіжне
 Запоріжжя — Слов'яногірськ
 Кривий Ріг — Бахмут
 Сніжне — Енергодар

Примітки 
ПАТ «ДОПАС» 

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області
Транспорт Покровського